Neobuxbaumia tetetzo es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Es originaria de México donde se encuentra en Oaxaca y Puebla.

Descripción
Neobuxbaumia tetetzo tiene un crecimiento columnar con la mayoría de los tallos ramificados y alcanza un tamaño de hasta 15 metros de altura y  hasta 70 centímetros de diámetro. Los brotes son de color verde grisáceo con 8 a 12 metros de largo y tiene un diámetro de 18 a 30 centímetros. Las 15 a 20 contundentes costillas son ligeramente redondeadas. La mayoría de las areolas con solo una espina central que es negruzca y de hasta 5 cm de largo. Las 8 a 13 espinas radiales son negruzcas y tienen una longitud de 1 a 2 centímetros. La flor en forma de campana o de embudo aparecen cerca de las puntas de los brotes, son de color blanquecino y miden 5 a 6 cm de largo. Su pericarpo y el tubo de la flor están llenos de baches, escamas, lana y pelos. Los frutos son verdes en forma de huevo y miden hasta 4 cm de largo y tienen espinas.

Taxonomía 
Neobuxbaumia tetetzo fue descrita por (F.A.C.Weber ex K.Schum.) Backeb. y publicado en Blätter für Kakteenforschung 6. 1938. 
Etimología
Neobuxbaumia: nombre genérico que es otorgado en honor de Franz Buxbaum, lleva el prefijo neo = "nuevo" para distinguirlo de Buxbaumia un género de musgos.

tetetzo: epíteto tomado del nombre vernáculo tetechera
Sinonimia
 Carnegiea tetetzo (F.A.C.Weber ex J.M.Coult.) P.V.Heath
 Carnegiea tetetzo var. nuda (E.Y.Dawson) P.V.Heath	
 Cephalocereus nudus E.Y.Dawson	
 Cephalocereus tetazo (Weber ex Coulter.) Diguet
 Cephalocereus tetetzo (F.A.C.Weber ex J.M.Coult.) Diguet	
 Cephalocereus tetetzo (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Vaupel	
 Cephalocereus tetetzo var. nudus (E.Y.Dawson) E.Y.Dawson
 Cereus tetazo J.M. Coult.	
 Cereus tetazo Weber ex Coulter.	
 Cereus tetetzo F.A.C.Weber ex J.M.Coult. basónimo
 Neobuxbaumia tetetzo var. nuda (E.Y. Dawson) E.Y. Dawson
 Pachycereus tetetzo (F.A.C.Weber ex J.M.Coult.) Ochot.
 Pilocereus tetezo (F.A.C.Weber ex J.M.Coult.) F.A.C.Weber ex K.Schum.

Referencias

Enlaces externos

https://web.archive.org/web/20150402191439/http://cactiguide.com/cactus/?genus=Neobuxbaumia&species=tetetzo

tetetzo
Cactus y suculentas
Flora de México
Plantas descritas en 1941 
Plantas descritas por F.A.C.Weber 
Plantas descritas por K.Schum.
Taxones descritos por Curt Backeberg